

География 
Географически поселок расположен в центре Восточно-Сибирского региона России в центральной части Ангарского кряжа на левом берегу реки Уды в 90 км на северо-восток от города Нижнеудинска.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1020 человек

Власть 
Поселок в административном плане относится к Костинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области

Экономика 
Значительное количество населения занято на предприятиях лесной отрасли.

Климат 

Климат резко континентальный с продолжительной суровой зимой (до – 35-40 градусов по Цельсию) и коротким жарким летом (до + 25-30 градусов). Костино относится к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера Выпадает около 370 мм осадков в год.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района